Runan kan avse:

Frankrike
 Runan, Côtes-d'Armor – kommun i Bretagne

Kina
 Runan, Zhumadian – härad under  Zhumadians stad på prefekturnivå, Henan-provinsen

Sverige
 Runan (skola), Sollentuna
 Restaurang Runan, Stockholm
RunAn, auditorium, Chalmers, Göteborg

Se även
Runa